The Mobfather — дев'ятий студійний альбом американського репера C-Bo, виданий лейблом West Coast Mafia Records 22 липня 2003 р. Платівка посіла 37-ту сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums та 13-те місце чарту Independent Albums.

Виконавчий продюсер: C-Bo. У 2015 вийшов сиквел The Mobfather 2 (Organized Crime Edition).

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2003
Альбоми C-Bo
Англомовні музичні альбоми